Болдоґ — село, громада округу Сенець, Братиславський край.
 Болдоґ — село в Гатванському яраші медьє Гевеш.